Anna Lydia Pinho do Amaral (Belém, Pará,  – ) foi uma médica brasileira.

Foi eleita membro da Academia Nacional de Medicina em 1995, ocupando a cadeira 59, que tem Nina Rodrigues como patrono.

Membros da Academia Nacional de Medicina
Naturais de Belém (Pará)